Lars Weibel, né le  à Lachen, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SC Rapperswil-Jona, Lars Weibel joue son premier match en Ligue nationale B avec le club saint-gallois lors des séries éliminatoires en 1990. La saison suivante, il partage la cage avec Patrick Schöpf. Après une autre saison au Lido, il rejoint le HC Bienne et fait ses débuts en Ligue nationale A. Après une seule saison dans le Seeland, Lars Weibel s'engage avec le HC Lugano, avec qui il gagne le titre de champion de Suisse en 1999. Il reste jusqu'à la fin de la saison 1999-2000 à la Resega, et signe avec le HC Davos. Il devient l'un des joueurs-clés de l'équipe d'Arno Del Curto, remportant au passage un deuxième titre de champion (2002), ainsi que deux coupes Spengler  (2000 et 2001).

Il rejoint, au début de la saison 2004-2005, le EV Zoug, où il reste cinq ans. Devenu indésirable, il se lance un dernier défi en partant jouer en Allemagne chez les Kölner Haie. Il prend sa retraite sportive à la fin de cette ultime saison, ne se voyant pas proposer de nouveau contrat à cause des gros problèmes financiers de son club et se reconvertit dans les affaires.

En 1994, il est repêché au  ( au total) par les Blackhawks de Chicago. Il n'a toutefois jamais été appelé par la franchise américaine.

Carrière internationale 
Lars Weibel a disputé les championnats d'Europe junior en 1991 en hockey sur glace et 1992. Il a aussi pris part à trois championnats du monde junior (1992, 1993 et 1994). En outre, il a représenté l'équipe de Suisse lors des mondiaux en 1995, 2001, 2002 et 2003. Il a également fait partie du cadre de la Suisse lors des Jeux olympiques 2002 en qualité de réserviste. En tout, il a porté le maillot national à 44 reprises.

Palmarès et honneurs 
LNA
Champion de Suisse en 1999 avec le HC Lugano et en 2002 avec le HC Davos.
Vice-champion de Suisse en 2000 avec le HC Lugano et en 2003 avec le HC Davos.
Vainqueur du Trophée Jacques Plante (remis au meilleur gardien de LNA) en 1995, 2002 et 2003.
Coupe Spengler
Vainqueur en 2000 et 2001 avec le HC Davos
Finaliste en 2002 et 2002 avec le HC Davos
Membre de l'équipe-type du tournoi en 2000 et 2002
LNH
Repêché au  ( au total) par les Blackhawks de Chicago en 1994

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || SC Rapperswil-Jona || LNB
| - || - || - || - || - || - || - || 1 || || || 1,5 ||  || 0 || 
|-
|1990-1991 || SC Rapperswil-Jona || LNB 
| 21 ||  ||  || 3,72 || ||  || || 7 || || || 4,43 || || ||
|-
|1991-1992 || SC Rapperswil-Jona || LNB 
| 31 ||  ||  || 4,46 || ||  || || 8 || || || 3,97 ||  || || 
|-
|1992-1993 || HC Bienne || LNA
| 14 ||  ||  || 4,75 || ||  || || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1993-1994 || HC Lugano || LNA
| 25 ||  ||  || 2,77 || ||  || || 9 || || || 2,79 ||  || || 
|-
|1994-1995 || HC Lugano || LNA
| 34 ||  ||  || 2,82 || ||  || || 5 || || || 2,60 ||  || || 
|-
|1995-1996 || HC Lugano || LNA
| 35 ||  ||  || 3,03 || ||  || || 4 || || || 2,25 ||  || || 
|-
|1996-1997 || HC Lugano || LNA
| 44 ||  ||  || 3,24 || ||  || || 8 || || || 2,81 ||  || || 
|-
|1997-1998 || HC Lugano || LNA
| 35 ||  ||  || 3,09 || ||  || || 7 || || || 3,27 ||  || || 
|-
|1998-1999 || HC Lugano || LNA
| 24 ||  ||  || 2,31 || ||  || || 7 || || || 3,10 ||  || || 
|-
|1999-2000 || HC Lugano || EHL
| 1 ||  || || || 66,7 || ||  || 1 || || || || 85,7 || ||
|-
|1999-2000 || HC Lugano || LNA
| 14 ||  ||  || 2,29 || ||  || || 1 || || || 0 || 100 || 1 || 
|-
|2000-2001 || HC Davos || LNA
| 44 ||  ||  || 2,30 || 92,4 || ||  || 2 || || || 4,71 ||  || || 
|-
|2001-2002 || HC Davos || LNA
| 44 ||  ||  || 2,19 || ||  || || 16 || || || 2,41 ||  || || 
|-
|2002-2003 || HC Davos || LNA
| 44 ||  ||  || 2,23 || ||  || || 17 || || || 1,97 ||  || || 
|-
|2003-2004 || HC Davos || LNA
| 41 ||  ||  || 2,51 || ||  || || 6 || || || 1,66 ||  || || 
|-
|2004-2005 || EV Zoug || LNA
| 37 ||  ||  || 3,20 || ||  || || 9 || || || 2,71 ||  || || 
|-
|2005-2006 || EV Zoug|| LNA 
| 44 ||  ||  || 3,21 || ||  || || 7 || || || 3,16 ||  || || 
|-
|2006-2007 || EV Zoug|| LNA 
| 43 ||  ||  || 2,51 || ||  || || 12 || || || 2,80 ||  || || 
|-
|2007-2008 || EV Zoug|| LNA 
| 44 ||  ||  || 2,70 || ||  || || 7 || || || 3,10 ||  || || 
|-
|2008-2009 || EV Zoug|| LNA 
| 43 || ||  || 3,25 ||  || 3 ||  || 10 || 611 ||  || 2,95 || || 0 ||
|-
|2009-2010 || Kölner Haie|| DEL 
| 48 || || || 3,12 || 90,6 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - 

|609|| || || || || || ||127|| || || || || ||

|52|| || || || || || ||16|| || || || || ||

En équipe de Suisse 

|-
|1991|| Suisse -18 ans||Championnat d'Europe junior B
|3 ||  ||  ||1,33||90,2 ||3|| ||Promotion
|-
|1992|| Suisse -18 ans||Championnat d'Europe junior B
|6 ||  ||  ||4,85||85,3 ||  ||  ||
|-
|1992|| Suisse -20 ans||Championnat du monde
|2 ||  ||  ||4,5||84,5 ||  ||  |||
|-
|1993 ||  Suisse -20 ans || Championnat du monde -20 ans B
| 5 ||  ||  || 2,40 ||85,0 ||0 || || Promotion
|-
|1994 ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde -20 ans
| 7 ||  ||   || 4,16 ||85,4 ||0 || || 
|-
|1995||||Championnat du monde
|0 ||0||0||0 ||0 ||0 || 0||
|-
|2001|| Suisse||Championnat du monde
|0 ||0||0||0 ||0 ||0 || 0||
|-
| 2002 || Suisse || JO 
|0 ||0||0||0 ||0 ||0 || 0||
|-
|2002|| Suisse||Championnat du monde
|2 ||  ||   ||3,52||87,0 ||0|| ||
|-
|2003|| Suisse||Championnat du monde
|2 ||  ||  ||5,00||88,00 ||0|| ||

Notes et références 

Naissance en mai 1974
Naissance dans le canton de Schwytz
Joueur international suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif schwytzois
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Lugano
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du HC Davos
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du EV Zoug
Joueur des Kölner Haie